Miejscowości i gminy w Rumunii
 Paltin – wieś w okręgu Braszów, w gminie Șinca Nouă
 Paltin – gmina w okręgu Vrancea
 Paltin – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Brodina
 Paltin – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Paltin
 Paltin – wieś w okręgu Sybin, w gminie Boița